Astéro (film, 1929)
 Astéro (film, 1959)